Zenit (astronomie), het hoogste punt van de sterrenhemel

Hiervan afgeleid:
FK Zenit Sint-Petersburg, een Russische voetbalclub
Zenit (camera), een Russische cameraproducent
Zenit (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Zenit (persagentschap), een internationaal persagentschap dat nieuws brengt over de Katholieke Kerk
Zenit (raket), een Oekraïens-Russische raket
Zenit (sterrenkundig tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek
Zenit (tijdschrift), een Joegoslavisch literair tijdschrift uit de jaren 1920
Zenit (metrostation), een metrostation in St. Petersburg

Zie ook
Zenith (doorverwijspagina)